Bücker ist der Familienname folgender Personen:
 André Bücker (* 1969), deutscher Theaterregisseur und -intendant
 Birgit Bücker (* 1956), deutsche Schauspielerin
 Carl Clemens Bücker (1895–1976), deutscher Pilot, Flugzeugkonstrukteur und Industrieller
 Erich Bücker (1930–2013), deutscher Fußballspieler

 Johann Bücker (vor 1696–nach 1723), deutscher Kartograph, siehe Johann Bucker
 Joseph Bücker (1927–2001), deutscher Verwaltungsjurist und von 1984 bis 1991 Direktor beim Deutschen Bundestag
 Stefan Bücker (* 1959), deutscher Schachspieler und Schachbuchautor
 Teresa Bücker (* 1984), deutsche Journalistin und Bloggerin
 Theo Bücker (* 1948), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Bücker Fahrzeugbau, ehemaliger deutscher Motorradhersteller
 Bücker Flugzeugbau
 Büker